Chapelle Notre-Dame-de-Vie peut faire référence à : 
 la chapelle Notre-Dame-de-Vie, située à Mougins, dans les Alpes-Maritimes en France,
 la chapelle Notre-Dame-de-Vie, située à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône en France.

NotreDameVie
~